Die Saison 1984/85 der 2. Eishockey-Bundesliga war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Trotz vieler etablierter Vereine schaffte die im Vergleich relativ junge Mannschaft des SV Bayreuth den Aufstieg in die Bundesliga. Den Startplatz in der zweiten Liga nahm der Bundesliga-Absteiger EHC Essen-West ein. In der Gruppe Süd mussten der EV Pfronten sowie die TuS Geretsried in die Oberliga absteigen, während im Norden durch die Aufstockung der Staffel alle Vereine die Klasse halten konnten. 

Die Spielzeit war zugleich die erste Profispielzeit späterer deutscher Spitzenspieler. So stand beispielsweise beim Augsburger EV Klaus Merk zwischen den Pfosten, während Andreas Brockmann für den EC Bad Tölz auf Torjagd ging.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga wieder zweigleisig ausgetragen. Die Gruppe Nord startete mit acht Mannschaften, am Spielbetrieb der Gruppe Süd nahmen zehn Vereine teil. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppel- bzw. Dreifachrunde ausgespielt, sodass die Vereine im Süden jeweils zwei, die Vereine im Norden jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele  gegen die übrigen Mannschaften ihrer Gruppe bestritten. Anschließend nahmen die besten vier Teams beider Gruppen an der Relegationsrunde zur Bundesliga teil, während die restlichen Mannschaften in den Relegationsrunden im Norden und im Süden um ihren Startplatz in der Liga spielen mussten.

Vorrunde

Nord

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Beste Scorer

Süd

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Beste Scorer

Relegation 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1984/85#Relegationsrunde

Nord

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Beste Scorer

Süd

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Beste Scorer

Weblinks 
 
 

Eishockeysaison 1984/85